Vanzaghesi – abitanti di Mantegazza
Vanzaghesi – abitanti di Vanzago